Neodymoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Neodym und Sauerstoff:

Neodym(II)-oxid, NdO
Neodym(III)-oxid, Nd2O3